La Med Star è stata una nave cargo appartenente alla società Fabrilo Holdings Ltd.. È appartenuta alla società marittima Strade Blu, Il cui pacchetto di maggioranza è stato acquistato nel 2008 dalla Corsica Ferries - Sardinia Ferries e in seguito noleggiata anche alla Moby Lines per effettuare la linea Piombino-Olbia. Dal 2013 al 2016 la nave è stata di proprietà dalla compagnia Baja Ferries e rinominata La Paz Star per servire la linea Mazatlán-Pichilingue.

Navi gemelle
Merzario Ausonia
Stena Runner
Elk 
Stena Prosper 
Progetto Stena 
Alpha Enterprise 
Tor Felicia 
Norski 
Imparca Express I 
Stena Trader

Altri progetti

Traghetti della Moby Lines